

Animali
Orsi, plurale di orso

Azienda
 Orsi Pietro & Figlio, o solamente Orsi, azienda italiana che produceva macchine agricole

Geografia
Isola degli Orsi (Bjørnøya), isola più meridionale del gruppo delle Svalbard
Fossa degli orsi (Bärengraben), meta turistica di Berna (Svizzera)
Grande Lago degli Orsi, lago del Canada
Rifugio Ezio Orsi, rifugio costruito alle falde del monte Ebro

Fiabe e cartoni animati
Gli orsi Berenstain (Berenstain Bears), personaggi di un libro per bambini e di un cartone animato

Letteratura
Il mambo degli orsi, romanzo di Joe Lansdale
Orsi corazzati, popolo immaginario presente nel ciclo di romanzi Queste oscure materie

Persone
Orsi, nobile famiglia
Achille D'Orsi (1845-1929), scultore italiano
Adolfo Orsi (1888-1972), imprenditore italiano 
Carlo Orsi (m. 1894), pittore italiano
Fernando Orsi (1959), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
Franco Orsi (1966), politico italiano
Giovanni Giuseppe Orsi (1652-1733), poeta italiano
Giuseppe Agostino Orsi (1692-1761), cardinale italiano
Giuseppe Orsi (dirigente) (1945), dirigente d'azienda italiano
Giuseppe Orsi (1885-1911), militare italiano, medaglia d'oro al valor militare.
Lelio Orsi (? – 1587), pittore, architetto e disegnatore italiano
Marco Orsi (1990), nuotatore italiano
Paolo Orsi (1859-1935), archeologo italiano
Prospero Orsi  (1560 ca. – 1630 ca.), pittore italiano
Raimundo Bibian Orsi (1901-1986), calciatore argentino naturalizzato italiano
Orsi, nome di battaglia del partigiano italiano Antonio Carini
Paolo Mangelli Orsi (1762-1846), cardinale italiano
Paolo Orsi Mangelli (1880-1977), imprenditore italiano, fu detto "il padre del trotto italiano".
Dieci Orsi, Parrywasaymen meglio conosciuto come Ten Bears (1792-1873), condottiero nativo americano
Tranquillo Orsi, architetto, pittore e scenografo italiano